Plios, ciutat de la província d'Ivànovo, a Rússia
 Plios (Saràtov), poble de la província de Saràtov, a Rússia